Приказ может означать:

 Приказ — акт управления.
 Приказ — орган управления в Русском государстве.